Twiss ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Twiss (1910–1994), britischer Admiral
 Richard Twiss (1920–2005), britischer Physiker und Radioastronom
 Travers Twiss (1809–1897), britischer Jurist